Боженов — русская фамилия. Известные носители:

 Боженов, Кирилл Викторович (род. 2000) — российский футболист.
 Боженов, Пётр Иванович (1904—1999) — российский учёный, лауреат Ленинской премии.

См. также 
 Баженов